

Patronymie
 Edmond Puissant (1860-1934) est un chanoine professeur et archéologue belge.
 Ferdinand Puissant (1785-1833) est un industriel et homme politique belge.
 Gustave Puissant (1830-1908) est un journaliste français.
 Jean Puissant (1942- ) est un historien belge.
 Jean Puissant (1908-1999), instituteur et résistant bourguignon, auteur de La Colline sans oiseaux : 14 mois à Buchenwald, de Antoinette ou Crime à Bois-Avril, roman policier écrit au camp de Buchenwald et de Mélusine. contes et légendes de Basse-Bourgogne.
 Louis Puissant (1769-1843) est un ingénieur géographe et mathématicien.

Bateau 
 Puissant (remorqueur 1920) est un remorqueur lancé en 1920 et basé à Brest pendant la décennie 1920.

Voir aussi
 Puissance